Ihor Łucenko – ukraiński dziennikarz, aktywista społeczny, poseł
 Iryna Łucenko – ukraińska inżynier i polityk, poseł
 Jewhen Łucenko – ukraiński piłkarz
 Jurij Łucenko – ukraiński polityk, z wykształcenia inżynier elektronik
 Michaił Łucenko – radziecki polityk
 Roman Łucenko – ukraiński piłkarz
 Taras Łucenko – ukraiński piłkarz